Niemcy:
 Bad Schussenried – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Bad Schussenried – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach

Inne:
 Schussenried – klasztor